Miejscowości w USA:
 Estelline – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Estelline – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hall
Gminy w USA:
 Estelline (ang. Estelline Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin